Беловодское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Беловодское — село в Жаксынском районе Акмолинской области.

Киргизия 
 Беловодское — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
 Беловодское — село, административный центр Московского района Чуйской области.

Украина 
 Беловодское — посёлок в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 
 
 
 Белые Воды